Schwerin může znamenat:

 Schwerin, město v severním Německu
 Schweriner FC 03, německý fotbalový klub
 Zvěřínské jezero

jméno osoby
 Kurt Christoph von Schwerin (1684–1757), pruský polní maršál
 Lutz Schwerin von Krosigk (1887-1977), nacistický politik, Hitlerův ministr financí
 Otto Magnus von Schwerin (1701–1777), pruský generál